
Вооружённые силы Сомалиленда (, , ) — основная военизированная сила непризнанной Республики Сомалиленд, наряду с полицией и внутренними войсками; вместе перечисленные формирования составляют реальную силу Сомалиленда. В настоящее время в государстве насчитывается около 12500 служащих регулярного состава вооружённых формирований.

Общее описание 
Расходы на ВСС занимают крупнейшую часть плана бюджета страны, деля эту часть с полицией и внутренними войсками. В настоящее время ответственным за ВС является министр обороны страны Адан Майр Мохаммад.

Структура 
В состав ВС Сомалиленда находятся 2 танковые, 1 механизированная и 14 лёгких пехотных бригад. Боевое обеспечение состоит из 2 артиллерийских бригад.

Наземные силы 

Боеспособность вооружения и оборудования низка и статус готовности к боевым действиям неизвестен.

Силы ВМС

Воинские звания

Примечания

Ссылки 
 Somaliland Military Law — сайт, описывающий военное законодательство Сомалиленда.

Вооружённые силы непризнанных государств
Сомалиленд